Сбарретти, Энеа — итальянский куриальный кардинал, доктор обоих прав.
 Сбарретти Тацца, Донато Раффаэле — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат и сановник.